Leiden University College The Hague
Limburgs Universitair Centrum, de voorloper van de Universiteit Hasselt.
Luc, een voornaam, zie Lucas (voornaam)